Квінт Фабій Вібулан (; близько 526 до н. е. — 480 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 485 і 482 років до н. е.
 Квінт Фабій Вібулан (; ? — після 449 до н. е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки, консул 467, 465, 459 років до н. е.
 Квінт Фабій Вібулан Амбуст (кінець V ст. до н. е.) — політичний діяч ранньої Римської республіки, консул 423 року до н. е.
 Квінт Фабій Амбуст (; V століття до н. е.) — політичний діяч ранньої Римської республіки, консул 412 року до н. е.
 Квінт Фабій Амбуст (; V—IV століття до н. е.) — військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою 390 року до н. е.
 Квінт Фабій Амбуст (; IV століття до н. е.) — військовий діяч Римської республіки, диктатор 321 року до н. е.
 Квінт Фабій Максим Рулліан (; IV—III ст. до н. е.) — видатний військовий та політичний діяч Римської республіки, консул 322, 310, 308, 297 і 295 років до н. е.
 Квінт Фабій Максим Гург (; близько 320 до н. е. —після 265 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 292 і 276 років до н. е.
 Квінт Фабій Максим Гург (; ? - 265 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 265 року до н. е.
 Квінт Фабій Максим Веррукоз Кунктатор (280—203 роки до н. е.) — видатний політичний та військовий діяч Римської республіки, герой Другої Пунічної війни.
 Квінт Фабій Піктор (, 254 до н. е. — ?) — перший із римських старших анналістів, автор написаних грецькою «Анналів».
 Квінт Фабій Максим (; 245 до н. е. — 205 до н. е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки, консул 213 року до н. е.
 Квінт Фабій Максим (, близько 220 до н. е. — після 181 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, претор 181 року до н. е.
 Квінт Фабій Бутеон (, ? — 196 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки, претор 196 року до н. е.
 Квінт Фабій Лабеон (; II століття до н. е.) — відомий політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 183 року до н. е., визначний фахівець з римського права.
 Квінт Фабій Максим Еміліан (189 до н. е. — 130 до н.е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 145 року до н. е.
 Квінт Фабій Максим Сервіліан (185 — після 140 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, правник та історик.
 Квінт Фабій Максим (164 — 110 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 121 року до н. е.
 Квінт Фабій Максим Ебурн (162 — після 104 року до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, претор 119 року до н. е.
 Квінт Фабій Максим (, близько 130 до н. е. — після 89 до н. е.) — аристократ часів Римської республіки.
 Квінт Фабій Максим (; 92 до н. е. — 31 грудня 45 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул-суффект 45 року до н. е.
 Квінт Фабій Барбар Антоній Макр (; I століття) — політичний і державний діяч римської імперії, консул-суффект 64 року.
 Квінт Фабій Постумін (; I- II століття) — політичний і державний діяч Римської імперії, консул-суффект 96 року.
 Квінт Фабій Барбар Валерій Магн Юліан (; I століття) — політичний та державний діяч Римської імперії, консул-суффект 99 року.
 Квінт Фабій Катуллін (; перша половина II століття) — політичний і державний діяч Римської імперії, консул 130 року.
 Квінт Фабій Юліан (; перша половина II століття) — політичний і державний діяч Римської імперії, консул-суффект 131 року.
 Квінт Фабій Клодій Агріппіан Цельс (; близько 210 — після 249) — державний діяч часів Римської імперії, проконсул Карії 249 року.
 Квінт Фабій Меммій Сіммах , близько 383 — після 402) — державний діяч часів Римської імперії, претор 401 року.

Див. також 
 Фабії
Фабії